Andrzej Kobyliński (duchowny)
 Andrzej Kobyliński (jeździec)